Огняново може да се отнася за:

 Огняново, село в област Благоевград, България;
 Огняново, село в област Добрич, България;
 Огняново, село в област Пазарджик, България;
 Огняново, село в Софийска област, България;
 „Огняново“, язовир в Софийска област, България.